Hiszpania na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2009 – reprezentacja Hiszpanii podczas czempionatu w Berlinie liczyła 51 zawodników. Zdobyła 2 medale, w tym 1 złoty.

Medale 
 Marta Domínguez –  złoty medal w biegu na 3000 m z przeszkodami
 Jesús Ángel García –  brązowy medal w chodzie na 50 km

Występy reprezentantów Hiszpanii

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2009
Lekkoatletyka w Hiszpanii
2009 w Hiszpanii